Petkov (en  ; masculin) ou Petkova (en  ; féminin) est un patronyme bulgare.

Patronyme 
 Dimitar Petkov (1856-1907), homme politique bulgare
 Dobrin Petkov (1923-1987), chef d'orchestre bulgare
 Ivaylo Petkov (1976-), footballeur bulgare
 Kiril Petkov (1933-2019), lutteur bulgare
 Maria Vergova-Petkova (1950-), lanceuse de disque bulgare
 Milen Petkov (1974-), footballeur bulgare
 Nedelya Petkova (1826-1894), professeur bulgare
 Nikola Petkov (1893-1947), homme politique bulgare, fils de Dimitar Petkov
 Ogniana Petkova (1964-), kayakiste bulgare, médaillée de bronze aux Jeux olympiques de 1988
 

Homonymie de patronyme bulgare